Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur een Nederlandse literatuurprijs;
 Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur, de vroegere Driejaarlijkse Staatsprijs voor Jeugdliteratuur, een Vlaamse literatuurprijs.
 Duitse Jeugdliteratuurprijs, de Duitse staatsprijs voor jeugdliteratuur